Франс ван Мирис-старший (; 16 апреля 1635, Лейден — 12 марта 1681, Лейден) — нидерландский художник, мастер портретной, исторической и жанровой живописи.

Жизнь и творчество 
Ф. ван Мирис был сыном ювелира и огранщика бриллиантов Яна Бастиансона ван Мириса. Учился сперва, с 1647 года, у своего двоюродного брата, ювелира Виллема Франсона. В 1650 переходит в обучение к художнику по стеклу Абрахаму Торенвлиту, затем — к известному живописцу Герарду Доу, крупнейшему представителю лейденской художественной школы. В 1658 году Мирис вступает в лейденскую гильдию художников св. Луки, в 1663 и 1664 годах он — её капитан и в 1665 — председатель. В 1657 году художник женится на Кунере ван дер Кок. В этом браке у него родились пятеро детей, из которых двое сыновей — Ян и Виллем ван Мирис были также известные художники.

Живопись Ф. ван Мириса отличается тонким исполнением и тщательным выписыванием мельчайших деталей на полотне. Поздние полотна художника невелики по формату и написаны в духе классицизма. Значительные собрания работ Ф. ван Мириса хранятся в картинной галерее Гааги и в мюнхенской Старой пинакотеке.

Литература 
 Otto Naumann: Frans van Mieris the Elder. 2 Bände. Dornspijk 1981.
 Helge Siefert: Zum Ruhme des Helden. Historien- und Genremalerei des 17. und 18. Jahrhunderts, München 1993.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Лейдене
Умершие в Лейдене
Художники золотого века Голландии
Члены Гильдии Святого Луки (Лейден)